Парк Риџ има више значења:
 Парк Риџ (Илиноис)
 Парк Риџ (Њу Џерзи)
 Парк Риџ (Висконсин)